Балун Канан има више значења:

 Балун Канан (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Балун Канан (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Балун Канан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику